Ива́н Рома́нов: Романов, Иван Андреевич (род. 1921) — бригадир докеров-механизаторов Ленинградского морского торгового порта Министерства морского флота СССР, Герой Социалистического Труда.
 Романов, Иван Герасимович (1890 — после 1918) — герой Первой мировой войны, подпрапорщик, Полный кавалер ордена Святого Георгия
 Романов, Иван Данилович (1925—1979) — советский инженер, конструктор, специалист в области разработки приборов и систем автоматики ядерных боеприпасов.
 Романов, Иван Дмитриевич (1906—1980) — советский биолог, профессор, специалист в области эволюционной цитоэмбриологии растений.
 
 Романов, Иван Никитич (156?—1640) — член «Государственного Сената» в правление Лжедимитрия I.
 Романов, Иван Петрович (1923—1995) — участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.
 Романов, Иван Романович (1881—1919) — участник революционного движения в России, большевик.
 Романов, Иван Семёнович (1894—1942) — советский разведчик, полковник.
 Романов, Иван Фёдорович (псевдоним «Рцы»; 1859—1913) — публицист, литературный и художественный критик, журналист.

Примечания